

Localidades

Vila Vani

Vani

Outros
Os Normais - protagonista da série brasileira "Os Normais"

Desambiguação